Walliser steht für:

 die Einwohner des Kantons Wallis

Walliser ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Walliser (* 1966), Schweizer Politiker (SVP)
 Christoph Thomas Walliser (1568–1648), elsässischer Komponist
 Ferdinand Walliser (1830–1855), Schweizer Theaterschauspieler
 Maria Walliser (* 1963), Schweizer Skirennläuferin
 Otto Heinrich Walliser (1928–2010), deutscher Paläontologe
 Patrick Walliser (* 1951), Schweizer Musiker
 Tanja Walliser (* 1986), Schweizer Politikerin (Juso)
 Ursi Walliser (* 1975), Schweizer Skeletonpilotin
 Wilhelm Walliser (1831–1898), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Waliser